Свято-Троицкая церковь (, ) — православный храм Хельсинкской митрополии Финляндской архиепископии Константинопольского Патриархата, расположенный в районе Круунунхака близ Сенатской площади в городе Хельсинки.

Храм построен в стиле ампир в период с 1825 по 1826 годы по проекту финского архитектора Карла Людвига Энгеля и освящён в 1827 году в честь Святой Троицы. Является самым старым православным храмом столицы Финляндии.

Примечания

Ссылки 
 Pyhän Kolminaisuuden kirkko. 

Хельсинки
Православные храмы Хельсинки
Хельсинки
Круунунхака
Храмы, построенные в 1826 году